Uhrig ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Uhrig (1907–1992), deutsche Sozialdemokratin, Widerstandskämpferin und Ehefrau des 1944 hingerichteten kommunistischen Widerstandskämpfers Robert Uhrig
 Helmuth Uhrig (1906–1979), deutscher bildender Künstler
 Ignatz Uhrig (1820–1861), deutscher Unternehmer, Brauer und Gastronom
 Joseph Uhrig (1808–1874), deutscher Unternehmer, Brauer und Gastronom
 Karl Theodor Uhrig (1923–2000), deutscher Politiker (CDU)
 Max-Rainer Uhrig (* 1944), deutscher Publizist, Herausgeber und Privatgelehrter
 Michelle Uhrig (* 1996), deutsche Eisschnellläuferin
 Peter Uhrig (* 1965), deutscher Ruderer
 Pius Uhrig (1896–1973), deutscher Arbeiter, Landwirt und Politiker (KPD)
 Robert Uhrig (1903–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Wolfgang Uhrig (* 1940), deutscher Journalist

Uhrig bezeichnet folgendes Unternehmen:
 Joseph Uhrig Brewing Company, US-amerikanische Brauerei in St. Louis

Siehe auch:
 Uhrich
 Urig
 Urich